

Geografia 
 Radbruch – comune della Bassa Sassonia, Germania

Persone 
 Andreas Radbruch – immunologo tedesco
 Gustav Radbruch – politico e giurista tedesco
 Thomas Radbruch – fotografo tedesco